Anna Held (1872-1918) – amerykańska piosenkarka
 Franklin Held (ur. 1927) – amerykański lekkoatleta
 Hans Held (?) − niemiecki bokser
 Hans von Held (1764-1842) – pruski urzędnik, publicysta i poeta
 Henk Jan Held (ur. 1967) – holenderski siatkarz
 Marcin Held (ur. 1992) – polski zawodnik MMA
 Philipp Held (1942-1962) – ofiara śmiertelna Muru Berlińskiego